Bătrânești se poate referi la:

 Bătrânești, Botoșani
 Bătrânești, Neamț

Vezi și 
 Bătrâni (dezambiguizare)

Toponime românești